Віта́лій Олексі́йович Корнє́єв ( — ) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Життєпис 
Народився 1993 року в місті Новий Буг Миколаївської області, де закінчив загальноосвітню школу.

У часі війни — старший солдат, водій–електрик обслуги 1-говзводу звукометричної розвідки бригадного управління артилерійської розвідки, 54-та окрема механізована бригада.

1 березня 2016 року загинув від кульового поранення у голову внаслідок нещасного випадку під час виконання службових обов'язків (базовий табір поблизу села Кодема Бахмутського району).

Похований в селі Ясенівка Ставищенського району.

Без Віталія лишилися батьки, брат, сестра, дружина, донька 2016 р.н.

Нагороди та вшанування 
 в ясенівській школі відкрито пам'ятну дошку на честь Віталія Корнєєва.

Джерела 
 Книга пам'яті 

Уродженці Нового Бугу
Померли в Бахмутському районі
Поховані в Ставищенському районі